Па́года Шведагон () — 98-метровая позолоченная ступа в Янгоне, Мьянма. Название происходит от «Shwe» () и «Dagon» — древнего названия Янгона. Самая почитаемая в Бирме пагода по преданию содержит реликвии четырёх предыдущих Будд нынешней кальпы: посох Какусандхи (англ.), водяной фильтр Конагаманы (англ.), часть туники Кассапы (англ.) и восемь волос Гаутамы. Согласно легендарным сведениям основана около 2500 лет назад, а её высота достигала 20 метров. Из письменных источников известно, что в конце XIV века осуществлялся ремонт сооружения. Как и многие другие бирманские ступы после землетрясений и пожаров восстанавливалась, после ремонта увеличиваясь в размерах. В 1931 году серьёзно пострадала от последствий крупного пожара, уничтожившего двадцать построек, которые впоследствии были отстроены.

Пагода не раз становилась объектом притязаний иноземных захватчиков. Так, в 1608 году войска португальского авантюриста Филипе де Бриту-э-Никоте разграбили её и выкрали трёхсоттонный колокол Дхаммазеди, инкрустированный драгоценностями. Колокол затонул на глубине десяти метров в илистом дне реки Янгон и с тех пор считается утраченным. В 1825 году уже британцы пытались вывезти из Бирмы другой колокол, размещавшийся в Шведагоне — Сингумин (англ.), весящий 23 тонны. Однако лодка, на которой его пытались доставить в Калькутту, не выдержала веса колокола, и тот тоже затонул. В результате, англичане пообещали оставить Сингумин бирманцам, если те смогут поднять колокол со дна. Местные жители, просунув под колокол бамбуковые бревна, добились того, что он всплыл самостоятельно.

Галерея

См. также 
 Пагода мировой випассаны

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Шведагон
Шведагон
Шведагон
Здания и сооружения Янгона